Малое Воронино — топоним в России.

 Малое Воронино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Входит в состав Высоковского сельского поселения.
 Малое Воронино — прежнее название деревни Нововоронино в городском округе Пушкинский (ранее в Пушкинском районе) Московской области.